O termo Cheyenne pode referir-se a:
Cheyenne, povo nativo da América do Norte
Língua cheyenne

Localidades
Cheyenne, a capital do estado de Wyoming
Cheyenne, cidade do estado de Oklahoma
Condado de Cheyenne, condado do estado de Colorado
Condado de Cheyenne, condado do estado de Kansas
Condado de Cheyenne, condado do estado de Nebraska
Cheyenne Wells, cidade do Colorado

Outros significados 
 Cheyenne (filme de 1929)

 Cheyenne (filme de 1947)
 Cheyenne (série de TV) - série de televisão de 1955 a 1962.
 Cheyenne Kid 
Cheyenne
Desambiguações de topônimos